

Geografia 
Camargo (Bolívia) — cidade no departamento de Chuquisaca
Camargo (Cantábria) — município espanhol
Camargo (Chihuahua) — município mexicano

Brasil
Camargo (Rio Grande do Sul) — município
Doutor Camargo — município do estado do Paraná

Estados Unidos
Camargo (Illinois) — vila
Camargo (Kentucky) — cidade
Camargo (Oklahoma) — cidade

Outros usos 
Camargo (sobrenome)

Desambiguações de topônimos